«Держись, Чарли! Это рождество!» () — американская кинокомедия, снятая по мотивам комедийного телесериала «Держись, Чарли!» (2010). Премьера фильма состоялась 2 декабря 2011 года на канале Disney Channel. Премьера фильма в России состоялась 6 января 2013 года канале Дисней.

Сюжет 
Данканы отправляются в путешествие из своего родного дома в Денвере в Палм-Спрингс, где живут родители Эми. В самолёте сообщают, что самолёт перегружен и Тедди вызывается добровольцем, а Эми, волнуясь за дочь, отправляется с ней. Так Пи-Джей, Гейб, Боб и малышка Чарли отправляются в Палм-Спрингс без них. Как и обещала компания, она выдала бесплатный билет только для Тедди, а Эми осталась без него. Пришлось прибегнуть к силе. В конце концов их выгнали и они решили, что доберутся до Палм-Спрингс самостоятельно. Тедди с матерью проехали на велосипедах, машине XX века, в автобусе и добрались до Лас-Вегаса. Там крадут их вещи и деньги, и Тедди решает подзаработать песнями под сочельник. У неё ничего не выходит, в игру вступает Эми. Заработав деньги и отыскав свои вещи, им удаётся добраться до кафе на дороге. А тем временем, чтобы помочь жене и дочери, Боб и мальчики берут машину и отправляются за ними. По дороге они попадают в ловушку к «игроманам» той игры, которую обожает Гейб. Им удаётся победить всех врагов и добраться до Тедди и Эми. К этому времени приезжают родители Эми, и Петунья (мать Эми) нашла ту самую звезду. Все закончилось хорошо: как и хотели, семья Данкан отметила Рождество в семейном кругу. И в конце, Эми и Боб сообщают прекрасную новость: в семье появится ещё один Данкан.

В ролях 
 Тедди — Бриджит Мендлер
 Эми — Ли-Эллин Бейкер
 Гейб — Брэдли Стивен Перри
 Чарли — Миа Талерико
 Петунья — Дебра Монк
 Хэнк — 
 Боб — Эрик Аллан Крамер
 Пи Джей — Джейсон Долли

Релизы

Примечания

Ссылки 
 

Роуд-муви США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2011 года
Приключенческие фильмы США
Семейные фильмы США
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Оригинальное кино канала Disney
Рождественские фильмы США